Бартоломе́о Карду́ччи ( или ), в испанизированной форме Бартоломе́ Карду́чо (; , Флоренция — 14 ноября , Мадрид, Испания) — итальянский художник и скульптор, придворный живописец короля Испании Филиппа III, старший брат и наставник художника Винченцо Кардуччи.

Учился архитектуре и скульптуре у Бартоломео Амманати, живописи у Федерико Цуккаро. Ассистировал Цуккаро и Джорджо Вазари в оформлении купола флорентийского кафедрального собора Санта-Мария-дель-Фьоре. Сопровождал Цуккаро в Мадрид, где участвовал (совместно с Пеллегрино Тибальди) в создании фресок для крытых галерей и библиотеки Эскориала по заказу короля Испании Филиппа II.

Литература

Ссылки 
  
  

Персоналии по алфавиту
Художники Испании XVI века
Художники Италии
Родившиеся в 1560 году
Родившиеся во Флоренции
Умершие в 1608 году
Умершие 14 ноября
Умершие в Мадриде
Художники Испании XVII века